Spojení písmen Z a A může mít různé významy:

ZA 
 ZA – kód ISO 3166-2 pro JAR
 SPZ okresu Žilina

za 
 zhuangština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 česká předložka

.za 
 .za – internetová doména nejvyššího řádu pro JAR

Externí odkazy